Ве́йко Ы́унпуу (, 16 марта 1972, Сааремаа) — эстонский кинорежиссёр, сценарист.

Биография 
Ыунпуу окончил Таллинский университет. Увлекался живописью и музыкой, профессионального кинообразования не получил. Работал на телевидении, снимал рекламу.

Фильмография 
 2006: Пустынный берег/ Tühirand (короткометражный, по повести Мати Унта)
 2007: Осенний бал/ Sügisball (по роману Мати Унта, премия Горизонты Венецианского МКФ, премия Братиславского МКФ лучшему режиссёру, главная премия Брюссельского МФ независимого кино, премии МКФ в Валенсии, Марракеше, Фессалониках, номинация на премию Ника)
 2009: Искушение святого Тыну / Püha Tõnu kiusamine (номинация на премии Роттердамского МКФ, МКФ Сандэнс)
 2013: Free Range/Ballaad maailma heakskiitmisest

Ссылки 
 Сайт фильма Осенний бал 
 О фильме Осенний бал 
 О фильме Искушение Св. Антония 
 Интервью, 2009 
 Интервью на сайте OpenSpace, 2010

Выпускники вузов Эстонии